Макадест Яхиевич Кузяев (1939) — советский футболист, нападающий.

Биография 
Карьеру начал в команде класса «Б» «Зенит» Ижевск в 1957 году. В 1963 году перешёл в команду первой подгруппы класса «А» «Динамо» Ленинград, в 29 играх забил 8 мячей. В двух следующих сезонах во второй группе класса «А» за «Динамо» провёл 59 матчей, забил 19 голов. В 1966 году в днепропетровском «Днепре» забил один гол в 19 играх. Далее играл в командах «Звезда» Кировоград (1967), «Сталь» Днепропетровск (1967), «Локомотив» Днепропетровск (1968—1969).

Родственник футболистов Кабира (младший брат), Адьяма (дядя), Руслана и Далера Кузяевых (двоюродный дед).

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Ижевск»
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки ФК «СтальДМЗ»
Игроки ФК «Локомотив» Днепропетровск